Karl VII, född 6 augusti 1697 i Bryssel som Karl Albert av Bayern, död 20 januari 1745 i München, var kurfurste av Bayern 1726–1745 samt tysk-romersk kejsare 24 januari 1742–1745.

Biografi
Han var son till kurfursten Maximilian II Emanuel och Teresia Kunigunda, dotter till Johan III Sobieski. 

Under spanska tronföljdskriget hamnade Karl i österrikisk fångenskap och uppfostrades i Österrike. 1717 deltog han i det österrikiska kriget mot Turkiet. 1726 efterträdde han sin far som kurfurste. 

Efter att han 1731 uttalat sin protest mot kejsar Karl VI:s "pragmatiska sanktion", gjorde han vid dennes död 1740 anspråk på det österrikiska arvet som ättling av kejsar Ferdinand I:s dotter Anna av Österrike. 

1741 slöt han förbund med Frankrike, Spanien, Preussen och Sachsen mot den av Karl VI utsedda efterträderskan, Maria Teresia av Österrike. Med en bayersk-fransk armé ryckte han samma år in i de österrikiska arvländerna och hotade Wien, men vände sig i stället mot Böhmen, där han intog Prag 25 november 1741 och hyllades som konung. 24 januari 1742 valdes han till kejsare och kröntes i Frankfurt 12 februari. 

Men då inträdde en förändring i krigslyckan. Med ungrarnas hjälp drev Maria Teresia Karls trupper ur Österrike och erövrade inom kort hela Bayern. Först sedan Fredrik II av Preussen förnyat kriget mot Österrike, enligt ett förbundsfördrag i Frankfurt 22 maj 1744, kunde Karl VII återvända till sin huvudstad, München.

Familj
Han gifte sig 1722 med Maria Amalia av Österrike, kejsare Josef I:s yngsta dotter. De fick sju barn:

 Maximiliane, född och död 1723. 
 Maria Antonia Walpurga av Bayern, 1724–1780, gift med Fredrik Kristian av Sachsen 
 Therese Benedikta, 1725–1734 
 Maximilian III Joseph av Bayern, kurfurste av Bayern
 Joseph Ludvig Leo, 1728–1733 
 Maria Anna Josepha av Bayern, 1734–1776 
 Maria Josepha av Bayern, 1739–1776, gift med Josef II

Referenser

Noter

Externa länkar

Tysk-romerska kejsare
Tysklands regenter
Kurfurstar av Bayern
Huset Wittelsbach
Födda 1697
Avlidna 1745
Män
Personer från Bryssel